Чемерное — название населённых пунктов:

 Чемерное — деревня в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии.
 Чемерное — посёлок в Сарненском районе Ровненской области Украины.